Гумниска — топоним:

Украина 
 Гумниска — село в Бусском районе, Львовская область
 Гумниска — село, Теребовлянский район, Тернопольская область

Польша 
 Гумниска — сельский округ Дембицкой гмины Польши.